A Liga Hanseática Cósmica é um dos ciclos da série Perry Rhodan. Coleção de livros de ficção científica editados no Brasil pela Editora Tecnoprint de origem Alemã.

Enredo 

16.º Ciclo: A Liga Hanseática Cósmica
Volumes: P1000 a P1099

Alguns dias após a volta da Base à Via-Láctea, um emissário dos cosmocratas, Carfesch, apareceu e levou Rhodan para Eden II, o novo lar da superinteligência Aquilo. Ali, o terrano teve novas revelações sobre a estrutura do universo, que ele só havia compreendido superficialmente até então.

Em suma, os cosmocratas aparentemente resolveram, há milhares de anos, que ele e o arcônida Atlan receberiam ativadores celulares. Os poderosos cosmocratas empreenderam um grande esforço para procurar no universo seres que fossem capazes de usar os dispositivos. A procura terminou na Terra - como já foi visto.

Aquilo deu ao terrano a missão de fundar uma organização comercial de alcance galático, a Liga Hanseática Cósmica. A tarefa real da Liga, porém, seria a defesa contra a superinteligência negativa Seth-Apophis, cujas atividades ameaçavam a esfera de influência de Aquilo e, portanto, o lar da raça humana. No ano 3588, Perry Rhodan trocou o calendário em vigor pelo Novo Calendário Galático (NCG), para marcar o início de uma nova era na história da Humanidade.

Em agosto de 424 NCG, a Liga Hanseática Cósmica foi finalmente estabelecida em uma ampla base, e teve que enfrentar os primeiros ataques de Seth-Apophis. Rhodan tomou conhecimento das três Questões Fundamentais, cujas respostas os cosmocratas estavam procurando há milhões de anos e que, supostamente, possuíam uma importância cósmica avassaladora. Eram elas: "O que é o Rubi de Gelo? Onde começa e onde termina a Armada Infinita? Quem iniciou A Lei, e o que ela significa?" O terrano também começou a buscar as respostas.

No planeta Khrat da galáxia Norgan-Tur, a 86 milhões de anos-luz, Perry Rhodan foi nomeado Cavaleiro das Profundezas. Essa ordem tinha sido fundada pelos cosmocratas havia mais de dois milhões de anos, e seu propósito fundamental era trabalhar para mander uma ordem cósmica harmônica. Uma lenda antiquíssima dizia que as estrelas se apagariam quando o último Cavaleiro das Profundezas morresse.

Seguindo em suas pesquisas, Perry Rhodan encontrou os porleyters, que foram a organização precursora dos Cavaleiros. Cerca de 2,2 milhões de anos trás, eles completaram sua última façanha, o reposicionamento do Rubi de Gelo, antes de se retirarem do cenário cósmico. Mais tarde, descobriu-se que o Rubi de Gelo era um nucleotídeo cósmico que havia deixado seu lugar na estrutura cósmica denominada Código Moral. Ele foi usado inicialmente por Seth-Apophis como uma arma terrível; após o seu reposicionamento, ele foi mal utilizado como um depósito para armazenar consciências.

Ligações externas
  Sumários da série (1-1799)

Ciclos de Perry Rhodan